Traktat w Saint-Germain-en-Laye (1679) – traktat pomiędzy Brandenburgią a Królestwem Francji i Królestwem Szwecji.
 Traktat w Saint-Germain-en-Laye (1919) – traktat pomiędzy I Republiką Austriacką a Ententą.